Тарнава има више значења:

 Тарнава (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Тарнава (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Тарнава (Сибињ), насеље у округу Сибињ у Румунији
 Тарнава (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Општина Тарнава (Сибињ), општина у округу Сибињ у Румунији